Aneroid ist die Bezeichnung für

ein Finimeter
ein Dosenbarometer
eine Stadt in der kanadischen Provinz Saskatchewan, Aneroid (Saskatchewan)